Urankar ist der Familienname folgender Personen:

 Anže Urankar (* 1997), slowenischer Kanute
 Jože Urankar (1939–2021), jugoslawischer Gewichtheber